Prats (katalanisch für Wiese) ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Frankreich:
 Prats, ehemalige Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales, heute Teil der Gemeinde Fontpédrouse
 Prats-de-Carlux, Gemeinde im Département Dordogne
 Prats-de-Mollo-la-Preste, Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales
 Prats-de-Sournia, Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales
 Prats-du-Périgord, Gemeinde im Département Dordogne
 Kanton Prats-de-Mollo-la-Preste im Département Pyrénées-Orientales

in Andorra:
 Prats (Canillo), Dorf

Prats ist der Familienname folgender Personen:
 Ángel Santiesteban Prats (* 1966), kubanischer Schriftsteller
 Bruno Prats (* 1944), französischer Weinunternehmer in Portugal
 Carlos Prats, General der chilenischen Armee
 David Prats (* 1979), spanischer Fußballspieler

 Jorge Luis Prats (* 1956), kubanischer Pianist
 José Roberto Torrent Prats (1904–1990), spanischer Maler
 Lázaro Alfonso Prats (* 1981), kubanischer Fußballspieler
 Modest Prats i Domingo (1936–2014), spanischer Kleriker, Theologe, Romanist und Katalanist
 Vicente Ribas Prats (* 1968), spanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Ibiza

Siehe auch:
 Prat (Begriffsklärung)
 Pratts
 Praz